Saint-Mars-du-Désert kan syfta på:
 Saint-Mars-du-Désert, Loire-Atlantique
 Saint-Mars-du-Désert, Mayenne